Птахи

 Коноплянка (Carduelis cannabina, syn. Acanthis cannabina, Cannabina cannabina) — співочий птах родини в'юркових ряду горобцеподібних.

Прізвище
 Коноплянка Євген Олегович (*29 вересня 1989, Кіровоград) — український футболіст, півзахисник донецького «Шахтаря» та збірної України.

Топоніми

 Коноплянка — село в Україні, Великобагачанському районі Полтавської області.
 Коноплянка — річка у Кропивницькому районі Кіровоградській області. Права притока Сугоклії Кам'януватої (басейн Південного Бугу).
 Коноплянка — річка у місті Кам'янському. Права притока Дніпра.
 Коноплянка — урочище на Пріорці (Київ).
 Коноплянка — мала київська річка.
 Коноплянка (Кропивницький район) — колишнє село в Кіровоградській області.